El término montañés puede hacer referencia a:

Acepciones comunes y generales 
 Montañés, perteneciente o relativo a las montañas.
 Montañés, perteneciente o relativo a La Montaña o Cantabria, España.

Personas de apellido Montañés 
 Albert Montañés (1980-), también conocido como Albert Montañés Roca, tenista español.
 Juan de Ortega Montañés (1627-1708), también conocido como Juan de Ortega Cano Montañés y Patiño, eclesiástico y administrador virreinal español.
 Juan Martínez Montañés (1568-1649), escultor español.
 Mónica Montañés (1966-), escritora, periodista, y guionista venezolana de teatro y televisión.
 Paco Montañés (1986-), de nombre real Francisco Montañés Claverías, futbolista español que juega como centrocampista.
 Pedro Nieto Montañés (?-?), escultor español del  especializado en imaginería religiosa.

Personas de apellido Montañez 
 Andy Montañez (1942-), nombre artístico de Andrés Montañez Rodríguez, cantautor puertorriqueño de salsa.
 Beatriz Montañez (1977-), también conocida como Beatriz Montañez López, presentadora de televisión y actriz española.
 Cristal Montañez (1960-), también conocida como Cristal del Mar Montañez Arocha, filántropa venezolana, y ganadora del certamen reina de belleza Miss Venezuela del año 1977.
 Nicolás Montañez (?-?), también conocido como Nicolás de San Luis Montañez, guerrero mexicano del .
 Oscar Montañez (1912-?), futbolista argentino que estuvo activo como profesional entre 1932 y 1945.
 Polo Montañez (1955-2002), nombre artístico de Fernando Borrego Linares, cantautor cubano.
 Román Montañez (1979-), también conocido como Román Montañez Martín, deportista español, jugador de baloncesto (ya retirado).
 Rubén Montañez (1950-), también conocido como Rubén Montañez Rodríguez, deportista puertorriqueño, jugador de baloncesto ya retirado.

Miscelánea 
 Circuito Montañés Internacional, carrera ciclista de Cantabria.
 Estilo montañés, estilo arquitectónico basado en el historicismo cántabro de principios del .
 Idioma montañés, el hablado en Cantabria, España.
 Montañés, navío de guerra cántabro en servicio en la Armada Española.